Niculești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Niculești (Dâmbovița), Gemeinde im Kreis Dâmbovița

 Niculești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Niculești (Buzău), Dorf im Kreis Buzău